Roig signifie « rouge » en catalan. le terme peut désigner :

Patronyme
Un patronyme porté par les personnalités suivantes :
Arturo Andrés Roig (1922-2012), philosophe argentin ;
Francisco Roig (né en 1958), joueur de tennis espagnol ;
Jaume Roig, écrivain valencien du  ;
José Roig Armengote (1880-1941), républicain espagnol engagé dans la résistance française et fusillé par les nazis;
Joseph Roig (1889-1982), militaire français ;
Frédéric Roig (1969-), homme politique français.
Marie-Josée Roig (née en 1938), femme politique française ;
Montserrat Roig (1946-1991), journaliste et écrivaine catalane.

Toponyme
On retrouve également le terme dans divers toponymes d'Espagne :
Canet lo Roig, commune de la province de Castellón
Mont-roig del Camp, commune de la province de Tarragone

Homonymie de patronyme
Patronyme catalan